Pijavice je lahko:
 Pijavice, Jajce (Bosna in Hercegovina)
 Pijavice (Slovenija)